Monacia peut désigner :
 Monacia-d'Aullène, commune française, située dans le département de la Corse-du-Sud ;
 Monacia-d'Orezza, commune française, située dans le département de la Haute-Corse.